GFD steht für:

 Gesellschaft für Deutschlandforschung
 GFD Gesellschaft für Flugzieldarstellung (auch: ICAO-Code)
 Glutenfreie Diät, Behandlungsmethode bei Zöliakie
 Flughafen Pope Field (IATA-Code), Flughafen von Greenfield (Indiana), Indiana

Abkürzung